Idígoras oder Idigoras ist der Familienname folgender Personen:

 Ibón Idigoras (* 1979), spanischer Snowboarder
 Jon Idigoras (1936–2005), spanischer Gründer der baskischen Separatisten-Partei Herri Batasuna
 Santiago Idígoras Bilbao (* 1953), spanischer Fußballspieler